Regering Staaff kan syfta på:

Karl Staaffs två svenska ministärer:
Regeringen Staaff I 7 november 1905–29 maj 1906
Regeringen Staaff II 7 november 1911–17 februari 1914